Holandská nemoc může mít následující významy:
 holandská nemoc (hospodářství) – zaostávání ostatních odvětví státu v důsledku snadných zisků z těžby a prodeje nerostných surovin
 grafióza jilmu – houbou způsobené onemocnění jilmu